1957/58 was het 47ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Staatsliga A, de tweede klasse Staatsliga B. De competitie was enkel toegankelijk voor clubs uit Wenen, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich en Steiermark. Voor clubs uit het westen van het land die nog geen profclub waren was er de Tauernliga Nord (Salzburg), Tauernliga Süd (Kärnten) en de Arlbergliga (Tirol en Vorarlberg).

Staatsliga A 

(K) = kampioen, (P) = gepromoveerd 

Kampioenenploeg: Rudolf Szanwald, Dobias - Erich Hasenkopf, Heinrich Büllwatsch, Alois Jaros, Rudolf Oslansky, Leopold Barschandt Walter Horak, Adolf Knoll, Johann Howanietz, Erich Hof, Josef Hamerl, Karl Skerlan, Mach, Kuczmann, Glätzl - Trainer: Johann Pesser

Eindronde

Tweede Klasse 

Oostenrijks voetbalseizoen